Шудря Євгенія Стефанівна — бібліограф, дослідник українського декоративного мистецтва і майстер вишивки.
 Шудря Катерина Петрівна — мистецтвознавець, доктор філософських наук.
 Шудря Микола Архипович — журналіст, кіносценарист, письменник.